La Categoria 70 kg è stata la quinta categoria di peso alle Olimpiadi di Pechino 2008. Hanno partecipato 22 atlete.
Le gare si sono svolte il 13 agosto.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Le atlete eliminate dalle 4 semifinaliste nei primi round del tabellone principale sono passate ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito le vincitrici delle medaglie di bronzo.

Judo ai Giochi della XXIX Olimpiade